Hume kan som auktorsförkortning betyda:

 Allan Octavian Hume
 Edward P. Hume
 Hardrada Harold Hume

Robotskapade auktorsförkortningar